Fanfare for the Common Man – brano composto da Aaron Copland nel 1942, di cui è stato fatto un arrangiamento rock dal gruppo progressive rock Emerson Lake & Palmer nel 1977;
Fanfare for the Common Man/Brain Salad Surgery – singolo degli Emerson, Lake & Palmer del 1977;
Fanfare for the Common Man/Living Sin – singolo degli Emerson, Lake & Palmer del 1977, edizione italiana;
Fanfare for the Common Man - The Anthology – album-compilation degli Emerson, Lake & Palmer del 2001, strutturato in 2 CD;
Fanfare for the Common Man - 25th Anniversary Edition – EP degli Emerson, Lake & Palmer del 2002, strutturato in CD.